Теребиловка — название населённых пунктов в России:

 Теребиловка — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Теребиловка — деревня в Частинском районе Пермского края.